

Letteratura
Covo di banditi (Robbers' Roost) – romanzo del 1932 di Zane Grey

Cinema
Barriere d'orgoglio (Robbers' Roost) – film del 1932 diretto da David Howard e Louis King
La prateria senza legge (Robbers' Roost) – film del 1955

Televisione
Robbers' Roost – episodio della terza stagione della serie televisiva statunitense Furia trasmesso il 22 marzo 1958
Robbers' Roost – episodio della seconda stagione della serie televisiva statunitense Il tenente Ballinger trasmesso il 1º maggio 1959
Robbers' Roost – episodio della seconda stagione della serie televisiva statunitense Il grande teatro del West trasmesso il 17 gennaio 1969